Ågöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ågöl (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Ågöl (Oskars socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Ågölen, sjö i Vimmerby kommun, 
Ågöl, Östergötland, sjö i Ödeshögs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn